Louis Chatelain ou Louis Châtelain peut faire référence à :

Louis Chatelain (1883-1950), historien et archéologue français,
Louis Châtelain (1805-1875), architecte suisse.